
Molekulska formula -{C15H25NO3}- se može odnositi na:
 Metoprolol
 Desacetilmetipranolol
 EEE (psihodelik)